Першість Росії з футболу серед команд клубів Футбольної Національної Ліги () — футбольна ліга в Росії, друга за силою після Прем'єр-ліги. Змагання ліги проводяться під патронатом Футбольної Національної Ліги.

Переможці

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФНЛ 
 Першість Росії з футболу — Перший дивізіон 
 Сайт про Перший дивізіон 
 Блог «Перша ліга» на sports.ru 

Футбольні ліги Росії
Другі футбольні ліги Європи